Franjo Tuđman (1922-1999) – chorwacki generał i polityk, od 1990 do śmierci pierwszy prezydent Chorwacji.
 Miroslav Tuđman (ur. 1946) – chorwacki naukowiec i polityk, syn Franja

Zobacz też 
 Most Franja Tuđmana w Dubrowniku